El Vado puede hacer referencia a:

 El Vado (Burgos), localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos.
 El Vado (Guadalajara), despoblado del municipio de Campillo de Ranas, provincia de Guadalajara.
 El Vado (Sevilla), localidad del municipio de Aznalcázar, provincia de Sevilla.
 El Vado (Murcia), localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.